Jurij Savičev – ex calciatore sovietico
 Konstantin Savičev – calciatore russo
 Nikolaj Savičev – ex calciatore e allenatore di calcio sovietico